Milton Ribeiro ist der Name folgender Personen:

* Milton Ribeiro (Schauspieler) (1921–1972), brasilianischer Schauspieler
 Milton Ribeiro (Maler) (1922–2013), brasilianischer bildender Künstler
 Milton Ribeiro (Pastor) (* 1958), brasilianischer Geistlicher und Bildungsminister